Samsung SCH-E170 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: Стандарт CDMA2000 1xEV-DO 800 МГц, вбудована камера CMOS (640x480), 2 акумулятори в комплекті стандартний 800 mAh, великий 1000 mAh.

Схожі моделі 
 Sagem myZ-55
 SK SKY IM-6400
 Panasonic X500
 LG G7050
 SK SKY IM-6500

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E170  

E